María Antonia de Braganza (Bronnbach, 28 de noviembre de 1862-Colmar-Berg, 14 de mayo de 1959) fue la última hija del rey Miguel I de Portugal y de su consorte, la princesa Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

María Antonia nació en el exilio, pues su padre había sido expulsado de Portugal por su hermano, Pedro I de Brasil y IV de Portugal, tras perder el trono portugués en las guerras liberales.

Matrimonio y descendencia 
El 15 de octubre de 1884, en el castillo de Fischorn, María Antonia se casó con el duque Roberto I de Parma, convirtiéndose en su segunda esposa. Tuvieron doce hijos:

 María Adelaida (1885-1959), religiosa de la Abadía de Santa Cecilia de Rydes, priora de la Abadía de Solesmes.
 Sixto (1886-1934), casado con la condesa Eduvigis de La Rochefoucauld.
 Francisco Javier (1889-1977), duque titular de Parma (1974-1977) y pretendiente carlista al trono de España (como regente 1936-1952, como rey 1952-1975). Contrajo matrimonio morganático con María Magdalena de Borbón-Busset.
 Francisca (1890-1978), religiosa en la Abadía de Santa Cecilia de Solesmes.
 Zita (1892-1989), consorte del emperador Carlos I de Austria.
 Félix (1893-1970), consorte de la gran duquesa Carlota de Luxemburgo.
 Renato (1894-1962), casado con la princesa Margarita de Dinamarca.
 María Antonia (1895-1937), religiosa en la Abadía de Santa Cecilia de Solesmes.
 Isabel (1898-1984), no se casó. Profesó como monja.
 Luis (1899-1967), casado con la princesa María Francisca de Saboya.
 Enriqueta (1903-1987), soltera. Padecía una aguda sordera.
 Cayetano (1905-1958), casado con la princesa Margarita de Thurn y Taxis.

María Antonia quedó viuda cuando Roberto falleció en Villa Pianore, el 16 de noviembre de 1907. Después vivió con su hija Zita en el exilio.

En 1940, Zita y su familia, María Antonia y su hija Isabel vivían modestamente en Quebec, Canadá. Después de la Segunda Guerra Mundial, María Antonia se mudó al Castillo de Berg, en Luxemburgo, donde celebró su 90 aniversario. Falleció seis años más tarde, siendo al tiempo de su muerte la última nieta con vida del rey Juan VI de Portugal, quien había fallecido 133 años, 1 mes y 1 día antes.

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ().

Ancestros

Referencias 

Infantes de Portugal del siglo XX (casa de Braganza)
Casa de Borbón-Parma
Exiliados portugueses
Duquesas consortes de Parma
Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantas de España por matrimonio
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX